Simeone kan henvise til:

 Carmelo Simeone (1934-), en tidligere argentinsk fodboldspiller.
 Diego Simeone (1970-), en tidligere argentinsk fodboldspiller.